Kingsdown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Bristol
 Kingsdown (Dover) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Kingsdown (Swale) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kent
 Kingsdown (Box) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire
 Kingsdown (Swindon) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Wiltshire